Schubiger ist der Familienname folgender Personen:

 Anselm Schubiger (1815–1888), Schweizer Pfarrer, Lehrer, Chordirigent und Komponist
 Benedikt Schubiger (1801–1859), Schweizer Politiker und Unternehmer

 Ernst Hofmann-Schubiger (1868–1946), Schweizer Unternehmer
 Irene Schubiger (* 1948), Schweizer Künstlerin
 Jürg Schubiger (1936–2014), Schweizer Schriftsteller und Psychotherapeut
 Otto Schubiger (1925–2019), Schweizer Eishockeyspieler
 Romano Schubiger (* 1999), Schweizer Unihockeyspieler